Хара:

Религия и мифология 
 Хара (с коротким а в конце слова: हर Hara или Har, Хар) — одно из имён Шивы (см. также Харихара).
 Харā (с длинным а в конце слова: हरा Harā) — одно из имён Шакти и Радхи. В звательном падеже используется в мантре «Харе Кришна».
 Хара — одна из собак Аркада в древнегреческой мифологии.
 Хара Березайти — мифологическая горная система, упоминаемая в Авесте.

Фамилия 
 Хара, Виктор (1932—1973) — чилийский поэт.
 Хара, Василий Георгиевич (род. 1947) — народный депутат Украины, украинский профсоюзный деятель, экс-председатель Федерации профсоюзов Украины.
 Хара, Гонсало (род. 1985) — чилийский футболист.
 Хара, Джованни (род. 1969) — коста-риканский футболист.
 Хара, Здено (род. 1977) — словацкий хоккеист.
 Хара, Кадзуо (род. 1945) — японский кинорежиссёр-документалист, актёр.
 Хара, Леонардо (род. 1991) — аргентинский футболист.
 Хара, Макс (1886—1965) — чилийский поэт.
 Хара, Пётр Иванович (1909—1967) — советский лётчик-ас истребительной авиации.
 Хара, Саори (род. 1988) — японская актриса и модель.
 Хара Такаси (1856—1921) — японский политический и государственный деятель, премьер-министр Японии в 1918—1921 годах.
 Хара, Томио (1895—1990) — японский военный деятель и конструктор.
 Хара, Тюити (1889—1964) — вице-адмирал Японского императорского флота во время Второй мировой войны.
 Хара, Франко (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Хара, Хироми (род. 1958) — японский футболист.
 Хара, Хисаги (род. 1964) — японский фотограф.
 Хара, Эриберто (1879—1968) — мексиканский политический и военный деятель, генерал.
 Хара Ясутаро (1847—1936) — японский государственный деятель.

Топоним 
 Хара — кишлак в Афганистане (провинция Кунар), в районе которого 11 мая 1980 года погибла 1 мотострелковая рота 66-й мотострелковой бригады.
 Хара — остров на западе Эстонии.
 Хара — деревня в Эстонии.
 Хара — левый приток реки Нальчик, протекает в Кабардино-Балкарской республике.
 Хара — река в Волгоградской области, впадает в озеро Эльтон.
 Хара — биосферный резерват и геопарк в Иране.
 Робледильо-де-ла-Хара — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Хара- (Хараа-) — составная часть большого числа топонимов монгольского происхождения ( — чёрный).

Другие значения 
 Хара (в буквальном переводе с японского — «живот») — энергетический центр тела, резервуар жизненной энергии. Центр силы в восточных системах боевого искусства. «Центр хара» находится примерно на два пальца ниже пупка.
 Хара (Chara sp.) — типовой род отдела Харовые водоросли (Charophyta), содержит более 40 видов растений, населяющих как пресные, так и соленые воды, и широко распространённых по земному шару.
 Хара — вымышленная вселенная цикла «Ветер и Искры» Алексея Пехова.
